

Biologie 
 Aechmea lanata
 Anthenantia lanata
 Digitalis lanata
 Lystra lanata
 Salix lanata

Patronyme 
 Vincent Lanata (né en 1935), général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'Armée de l'air de 1991 à 1994.
 André Lanata (né en 1961), fils de Vincent Lanata, général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air du  au . Depuis le , il est commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN.
 Maite Lanata (née en 2000), actrice argentine.